La Basketbol Süper Ligi 2015-2016 è stata la 50ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile, la prima con la nuova denominazione. La vittoria finale è stata appannaggio del Fenerbahçe.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP finali:  Luigi Datome, Fenerbahçe

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016